Foucault može značiti:

 Michel Foucault - francuski filozof
 Jean Bernard Léon Foucault - francuski fizičar